Arthur Paul Harper – nowozelandzki prawnik i odkrywca
 Arthur C. Harper – amerykański polityk, 26-ty burmistrz Los Angeles
 Arthur Harper – amerykański muzyk